Травсі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на північний схід від Парижа, 80 км на схід від Ам'єна, 24 км на північний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 263 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 663,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Травсі на сайті французького Національного інституту географії
 Травсі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Травсі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Травсі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Травсі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена